Aphelariaceae é uma família de fungo pertencente à ordem Cantharellales.

Espécies 

Aphelariaceae